strzelba Winchester Model 1897
 Mgławica Sowa znana też jako „M97"